Laureus steht für:

 die Laureus Sport for Good Stiftung
 die Laureus World Sport Awards